Fernando Morán (1926–2020) spanyol politikus, külügyminiszter (1982–1985)
 Fernando Morán (1976) spanyol labdarúgó